Niemcy:
 Geisingen – dzielnica gminy Pfronstetten w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Reutlingen
 Geisingen – miasto w kraju związkowym badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen

Zobacz też:
 Geisingen am Neckar
 Geislingen